Die Saugkarpfen (Catostomidae), Sauger oder Saugdöbel sind eine Familie der Karpfenartigen (Cypriniformes). Sie kommen in Nordamerika, dem nordöstlichen Sibirien und im östlichen China (dort nur eine Art) vor. Verbreitungsschwerpunkt ist Nordamerika, wo sie zu den häufigsten Fischen gehören.

Merkmale 
Saugkarpfen aus schnell fließenden Gewässern sind schlank, aus langsam fließenden Gewässer hochrückig gebaut. Die elf Zentimeter bis maximal 1,20 Meter langen Tiere, die meisten bleiben unter 60 Zentimeter, sind meist unscheinbar, von brauner oder grauer Farbe. Das Maul ist meist unterständig und protraktil (vorstülpbar), bei den Planktonfressern endständig. Ihre Lippen sind normalerweise fleischig, dick und mit Papillen oder Härchen. Barteln fehlen. Auf der Pharyngealia steht eine Reihe mit 16 oder mehr Schlundzähnen. Die Schwimmblase ist groß, mit zwei bis drei Kammern.

Lebensweise 
Saugkarpfen nehmen mit ihren dicklippigen, unterständigen Mäulern vor allem benthische Nahrung auf. Ein speziell angepasster Ökotyp sind die kleinen Bergsauger wie Hypentelium, die in schnellfließenden Bergbächen leben und mit ihren mit Hornplatten besetzten Lippen Algen und wirbellose Tiere von den Steinen abschaben, analog zu den Schmerlen in der alten Welt. Einen Weiteren bilden die hochrückigen Planktonfresser der großen Seen und großen, langsam fließenden Flüsse. Sie leben im offenen Wasser.

Äußere Systematik 
Die Saugkarpfen gehören zur Ordnung der Karpfenartigen (Cypriniformes). Verwandtschaftsanalysen zur genauen Stellung der Familie unter Verwendung molekulargenetischer Daten führten zu unterschiedlichen Ergebnissen, denen zufolge die Saugkarpfen einerseits die Schwestergruppe aller Schmerlenfamilien, andererseits aber die Schwestergruppe aller Karpfenartigen sind. Die verwandtschaftlichen Verhältnisse verdeutlicht folgendes Kladogramm:

Innere Systematik 
Es gibt etwa 80 Arten, die meisten in den Gattungen Catostomus und Moxostoma.

 Unterfamilie Catostominae; Nordöstliches Sibirien bis Mexiko, Flossenformel: Dorsale 10–18, Anale 7, 30–120 Schuppen entlang der Seitenlinie.
 Tribus Catostomini
 Gattung Catostomus  Lesueur, 1817
 Catostomus ardens  Jordan & Gilbert, 1881.
 Catostomus bernardini  Girard, 1856.
 Catostomus bondi  Smith, Stewart & Carpenter, 2013.
 Catostomus cahita  Siebert & Minckley, 1986.
 Catostomus catostomus  (Forster, 1773).
 Catostomus clarkii  Baird & Girard, 1854.
 Catostomus columbianus  (Eigenmann & Eigenmann, 1893).
 Catostomus commersonii  (Lacépède, 1803).
 Catostomus discobolus  Cope, 1871.
 Catostomus fumeiventris  Miller, 1973.
 Catostomus insignis  Baird & Girard, 1854.
 Catostomus latipinnis  Baird & Girard, 1853.
 Catostomus leopoldi  Siebert & Minckley, 1986.
 Catostomus macrocheilus  Girard, 1856.
 Catostomus microps  Rutter, 1908.
 Catostomus nebuliferus  Garman, 1881.
 Catostomus occidentalis  Ayres, 1854.
 Catostomus platyrhynchus  (Cope, 1874).
 Catostomus plebeius  Baird & Girard, 1854.
 Catostomus rimiculus  Gilbert & Snyder in Gilbert, 1898.
 Catostomus santaanae  (Snyder, 1908).
 Catostomus snyderi  Gilbert, 1898.
 Catostomus tahoensis  Gill & Jordan in Jordan, 1878.
 Catostomus warnerensis  Snyder, 1908.
 Catostomus wigginsi  Herre & Brock in Herre, 1936.
 Gattung Chasmistes  Jordan, 1878
 Chasmistes brevirostris  Cope, 1879.
 Chasmistes cujus  Cope, 1883.
 Chasmistes fecundus  (Cope & Yarrow, 1875).
 Chasmistes liorus  Jordan, 1878.
 Gattung Deltistes  Seale, 1896
 Deltistes luxatus  (Cope, 1879).
 Gattung Xyrauchen  Eigenmann & Kirsch in Kirsch, 1889
 Xyrauchen texanus  (Abbott, 1860).
 Tribus Moxostomatini
 Gattung Erimyzon  Jordan, 1876
 Erimyzon oblongus  (Mitchill, 1814).
 Erimyzon sucetta  (Lacépède, 1803).
 Erimyzon tenuis  (Agassiz, 1855).
 Gattung Hypentelium  Rafinesque, 1818
 Hypentelium etowanum  (Jordan, 1877).
 Hypentelium nigricans  (Lesueur, 1817).
 Hypentelium roanokense  Raney & Lachner, 1947.
 Gattung Minytrema  Jordan, 1878
 Minytrema melanops  (Rafinesque, 1820).
 Gattung Moxostoma  Rafinesque, 1820
 Moxostoma albidum  (Girard, 1856).
 Moxostoma anisurum  (Rafinesque, 1820).
 Moxostoma ariommum  Robins and Raney, 1956.
 Moxostoma austrinum  Bean, 1880.
 Moxostoma breviceps  (Cope, 1870).
 Moxostoma carinatum  (Cope, 1870).
 Moxostoma cervinum  (Cope, 1868).
 Moxostoma collapsum  (Cope, 1870).
 Moxostoma congestum  (Baird & Girard, 1854).
 Moxostoma duquesnii  (Lesueur, 1817).
 Moxostoma erythrurum  (Rafinesque, 1818).
 Moxostoma hubbsi  Legendre, 1952.
 Moxostoma lacerum  (Jordan & Brayton, 1877).
 Moxostoma lachneri  Robins & Raney, 1956.
 Moxostoma macrolepidotum  (Lesueur, 1817).
 Moxostoma mascotae  Regan, 1907.
 Moxostoma pappillosum  (Cope, 1870).
 Moxostoma pisolabrum  Trautman & Martin, 1951.
 Moxostoma poecilurum  Jordan, 1877.
 Moxostoma robustum  (Cope, 1870).
 Moxostoma rupiscartes  Jordan & Jenkins in Jordan, 1889.
 Moxostoma valenciennesi  Jordan, 1885.
 Gattung Thoburnia  Jordan & Snyder in Jordan, 1917
 Thoburnia atripinnis  (Bailey, 1959).
 Thoburnia hamiltoni  (Raney & Lachner, 1946).
 Thoburnia rhothoeca  (Thoburn, 1896).
 Unterfamilie Ictiobinae; Kanada bis Guatemala (nicht in Flüssen, die in den Pazifik entwässern), Flossenformel: Dorsale 22–32, Anale 7–11, 33–43 Schuppen entlang der Seitenlinie, 115–190 Schlundzähne.
 Gattung Carpiodes  Rafinesque, 1820
 Carpiodes carpio  (Rafinesque, 1820)
 Carpiodes cyprinus  (Lesueur, 1817)
 Carpiodes velifer  (Rafinesque, 1820)
 Gattung Ictiobus  Rafinesque, 1820
 Kleinmäuliger Büffelfisch (Ictiobus bubalus Rafinesque, 1818)
 Großmäuliger Büffelfisch (Ictiobus cyprinellus Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1844)
 Ictiobus labiosus  (Meek, 1904)
 Ictiobus meridionalis  (Günther, 1868)
 Schwarzer Büffelfisch (Ictiobus niger Rafinesque, 1819)
 Unterfamilie Cycleptinae; Flossenformel: Dorsale 28–37, Anale 7, 51–59 Schuppen entlang der Seitenlinie.
 Gattung Cycleptus  Rafinesque, 1819
 Cycleptus elongatus  (Lesueur, 1817).
 Cycleptus meridionalis  Burr & Mayden, 1999.
 Unterfamilie Myxocyprininae; Östliches China (Stromgebiet des Gelben Fluss und des Jangtse), Flossenformel: Dorsale 52–57, Anale 12–14, 47–55 Schuppen entlang der Seitenlinie, Jungfische mit hochrückigem Körper und sehr hoher Rückenflosse.
 Gattung Myxocyprinus  Gill, 1878
 Wimpelkarpfen (Myxocyprinus asiaticus Bleeker, 1865).

Fossilien 

Die Familie kann seit dem Eozän fossil nachgewiesen werden. Eine ausgestorbene Gattung ist Amyzon, die vom Eozän bis zum Oligozän in Nordamerika vorkam. Außerdem sind ausgestorbene Arten der rezenten Gattung Deltistes beschrieben worden.

Literatur 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World, Seite 438, John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7
 Kurt Fiedler: Lehrbuch der Speziellen Zoologie, Band II, Teil 2: Fische. Gustav Fischer Verlag Jena, 1991, ISBN 3-334-00339-6

Einzelnachweise

Weblinks